Пётр Греков:
 Греков, Пётр Васильевич (Герасимов; 1877—1919) — русский политический деятель.
 Греков, Пётр Иванович (1863—1951) — русский военачальник, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России.
 Греков, Пётр Исаевич (1922—1981) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Греков, Пётр Матвеевич (17621817/1818) — генерал-майор войска Донского, сподвижник Суворова, участник Наполеоновских войн.